

Токарі — присілок, Артинський міський округ, Свердловська область
 Токарі — присілок, Гірськомарійський район, Марій Ел
 Токарі — хутір, Октябрський район, Оренбурзька область

Токарі — село, Полтавська область, Лохвицький район
 Токарі — село, Сумська область, Лебединська міська рада
 Токарі — село, Сумська область, Сумський район